Хёнесс () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хёнесс, Дитер (род. 1953) — немецкий футболист.
 Хёнесс, Себастьян (род. 1982) — немецкий футболист и тренер.
 Хёнесс, Ули (род. 1952) — немецкий футболист; брат Дитера Хёнесса.